Ippolito d’Este – włoski kardynał, arcybiskup Ostrzyhomia.
 Ippolito d’Este – włoski kardynał, arcybiskup Mediolanu.